Роанок има више значења:
 Округ Роанок (Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Вирџинија
 Роанок (Луизијана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Луизијана
 Роанок (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Роанок (Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Вирџинија
 Роанок (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Роанок (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Роанок (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Roanoke Colony